Музей ковров (Шуша) — филиал Азербайджанского национального музея ковра в городе Шуша.
 Музей ковров (Тегеран) — один из музеев в Тегеране.